Chlorurus är ett släkte av fiskar. Chlorurus ingår i familjen Scaridae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Abborrartade fiskar
Chlorurus